Lobios kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lobios (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Lobios (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar